Паул Пут (; родился 26 мая 1956, Мерксем, Бельгия) — бельгийский футбольный тренер.

Биография

Карьера игрока 
В качестве футболиста Пут играл за ряд команд низших бельгийских лиг.

Карьера тренера 
В качестве главного тренера специалист руководил несколькими клубами Высшей бельгийской лиги. Это «Локерен», «Льерс» и «Мускрон». В 2005 году был участником скандала с договорными матчами, которые организовывал китайский предприниматель Е Чжэюнь, за это Пут был дисквалифицирован Бельгийской футбольной ассоциацией на три года. В 2008 году Пут возглавил национальную сборную Гамбии, с которой проработал три года. С 2012 года тренер руководит сборной Буркина-Фасо, которую он вывел в финальную стадию Кубка африканских наций 2013 года. На турнире буркинийцы под предводительством Пута сенсационно завоевали серебряные медали первенства.

В марте 2018 года подписал трёхлетний контракт с китайским клубом «Синьцзян Тяньшань Леопард». В марте 2018 года также был назначен главным тренером сборной Гвинеи.

Примечания 

Футболисты Бельгии
Игроки ФК «Гел»
Игроки ФК «Юнион»
Футбольные тренеры Бельгии
Тренеры ФК «Гел»
Тренеры ФК «Локерен»
Тренеры ФК «Синьцзян Тяньшань Леопард»
Тренеры ФК «Льерс»
Тренеры ФК «Мускрон»
Тренеры сборной Гамбии по футболу
Тренеры сборной Буркина-Фасо по футболу
Тренеры сборной Иордании по футболу
Тренеры сборной Кении по футболу
Тренеры сборной Гвинеи по футболу
Тренеры ФК «Саиф»
Тренеры сборной Республики Конго по футболу